McLeod-Gletscher steht für:

* McLeod-Gletscher (Signy Island), Gletscher auf Signy Island, Südliche Orkney-Inseln
 McLeod-Gletscher (Viktorialand), Gletscher im Viktorialand, Antarktis